Adrian Toader – ex pentatleta rumeno
 Mihaela Toader – politica rumena
 Roxana Daniela Dumitrescu-Toader – ex schermitrice rumena
 Tudorel Toader – magistrato e professore universitario rumeno